El apodo Naldo puede referirse a:

Futbolistas
 Ronaldo Aparecido Rodrigues, brasileño nacido en 1982.
 Edinaldo Gomes Pereira, brasileño nacido en 1988.

Otros
 Arnaldo Santos Pérez, productor musical de Puerto Rico.